Невья́нский цеме́нтный заво́д — старейший завод по выпуску цемента на Урале. Входит в «Евроцемент груп». Расположен в посёлке Цементном Невьянского района Свердловской области. Мощность предприятия составляет около 1 млн тонн цемента в год.

История завода 
Строительство завода началось в 1913 году, печи были разожжены в 1914 году.

В 1987 году была проведена капитальная реконструкция, производство было переведено с мокрого на сухой метод.

В 2003 году завод вошёл в состав «Евроцемент груп».

В 2010 году ЗАО «Невьянский цементник» вошло в состав Некоммерческого партнёрства саморегулируемой организации (СРО) «Производители качественных строительных материалов», которая по результатам исследования качества производимых материалов присвоила категорию 6Д из 7 возможных.

В 2017 году на предприятии введена в эксплуатацию собственная газопоршневая теплоэлектростанция, оборудованная силовыми агрегатами компании Wartsila.

Продукция завода 
 ЦЕМ I 42,5Н — портландцемент типа ЦЕМ I класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий
 ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н — портландцемент типа ЦЕМ II подтипа А со шлаком (Ш) от 6 % до 20 %, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий

Литература 
 Невьянский цементный завод // Уральская историческая энциклопедия

Примечания

Ссылки 
 Информация о заводе на сайте «Евроцемент груп»
 Ключевые предприятия Невьянска

Предприятия Свердловской области
Цементные компании России
Евроцемент
Невьянск
Цементный (Свердловская область)